Говь-Сумбэр () — аймак в Монголии.

Говь-Сумбэр был образован в 1994 году из части территории аймака Дорноговь. Площадь аймака составляет 5 542 км², это один из самых небольших аймаков Монголии. Численность населения — 13 081 человек (на 2010 год). Плотность населения — 2,36 чел./км². Административный центр — город Чойр. Говь-Сумбэр подразделяется на 3 сомона.

Говь-Сумбэр расположен в восточной части центральной Монголии. На севере от него находится Туве, на востоке — Хэнтий, на юго-востоке — Дорноговь, с юго-запада — Дундговь.

Через территорию Говь-Сумбэра и его центр Чойр проходит линия Трансмонгольской железной дороги, связывающая в этом направлении столицу страны Улан-Батор с Замын-Уудэ и Китаем.

Административное деление 

* — Административный центр аймака — город Чойр.

Примечания 

Говь-Сумбэр